C.J. Suess, född 17 mars 1994 som Clinston Robert Franklin, är en amerikansk professionell ishockeyforward som är kontrakterad till Winnipeg Jets i National Hockey League (NHL) och spelar för Manitoba Moose i American Hockey League (AHL). Han har tidigare spelat för Minnesota State Mavericks i National Collegiate Athletic Association (NCAA) och Sioux Falls Stampede i United States Hockey League (USHL).

Suess draftades av Winnipeg Jets i femte rundan i 2014 års draft som 129:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Clinston Franklin NHL Statistics – Hockey-Reference.com
C.J. Suess hockey statistics and profile at hockeydb.com
C.J. Suess – player profile at The Hockey News

Män
Födda 1994
Levande personer
Idrottare från Saint Paul, Minnesota
Amerikanska ishockeyspelare
Amerikanska idrottare under 2000-talet
Spelare i Sioux Falls Stampede
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Ishockeyspelare i Minnesota State Mavericks (herrar)
Alumner från Minnesota State University Mankato
Spelare i Manitoba Moose
Spelare i Winnipeg Jets
Spelare valda av Winnipeg Jets i NHL Entry Draft